Der Name Sennheiser bezeichnet:
 Sennheiser, deutsches Unternehmen für Audiotechnik (seit 1945)
 Fritz Sennheiser (1912–2010), deutscher Elektroingenieur und Unternehmer
 Jörg Sennheiser (* 1944), deutscher Elektrotechniker und Unternehmer